

Узунбулак — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Узунбулак — село, Кокпектинський район, Абайська область

Див. також 
 Узинбулак